Renihilation — дебютный студийный альбом бруклинской блэк-метал-группы Liturgy, выпущенный 8 мая 2009 года на лейбле 20 Buck Spin Records. Альбом был переиздан на лейбле  26 августа 2014 года. На песню Pagan Down вышел клип. Осенью 2014 года группа воссоединилась и отправилась в тур по США, ранее Хант-Хендрикс и Ганн выступали дуэтом.

Список композиций

Участники записи 
 Тайлер Дузенбери — бас-гитара
 Грег Фокс — ударные
 Бернард Ганн — гитары
 Хантер Хант-Хендрикс — вокал, гитара
 Колин Марстон — запись, сведение

Примечания 

Альбомы блэк-метала